Рафах:
 Рафах — (Rafiah, Rafah, в древности Рафия) город в Секторе Газа Палестинской автономии на границе с Египтом.
 Рафах — египетский город на Синайском полуострове.
 Рафах — одна из провинций Палестинской автономии.
 КПП Рафах — пограничный пункт между Египтом и Сектором Газа.